Heute steht für:

 heute, der gegenwärtige Tag: .  
 das Heute, die Gegenwart
 heute (Fernsehsendung), ZDF-Nachrichtensendung
 Heute (österreichische Zeitung), Gratis-Tageszeitung
 heute (Schweizer Zeitung), ehemalige Gratiszeitung
 Heute (Zeitschrift), ehemalige deutsche Illustrierte (1945–1951)
 Heute (Augstein), von Rudolf Augstein initiiertes Zeitungsprojekt (1966)

Heute ist der Familienname folgender Personen:
 Gudrun Heute-Bluhm (* 1957), deutsche Kommunalpolitikerin (CDU)
 Rainer Heute (* 1962), deutscher Jazzmusiker
 Wilhelm Heute (1883–1935), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:

 Heut’ ist heut’
 Hoyte (Begriffsklärung)